Лукьянец () — украинская фамилия. Известные носители:

 Лукьянец, Андрей Никитович (1922—1999) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лукьянец, Виктория Ивановна (род. 1966) — украинская оперная певица.
 Лукьянец, Виталий Григорьевич (1938—1994) — советский художник-график, иллюстратор, поэт, прозаик, уфолог.
 Лукьянец, Владимир Лукич (1956—2014) — украинский государственный деятель.
 Лукьянец, Иван Куприянович (1902—1994) — ректор Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1940—1947), и.о. Председателя Президиума ВС КазССР (1938).
 Лукьянец, Соломия Андреевна (род. 2001) — украинская певица.